Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 2000 si concluse con la vittoria di Michigan State contro Florida.

Mateen Cleaves di Michigan State fu nominato Most Outstanding Player.

Squadre qualificate

East region

South region

Midwest region

West region

Tabellone

East region

South region

Midwest region

West region

Final four

Squadra vincitrice

Allenatore:  Tom Izzo
Vice-allenatori: Stan Heath, Brian Gregory, Mike Garland

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2000
Campionato di pallacanestro NCAA Division I